La paranoia è, in psichiatria, un pensiero disturbante. Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Paranoia – film del 1967 diretto da Adriaan Ditvoorst
 Paranoia – film del 1970 diretto da Umberto Lenzi
 Paranóia – film del 1976 diretto da Antônio Calmon
 Il potere dei soldi (Paranoia) – film del 2013 diretto da Robert Luketic
 Paranoia – cortometraggio del 1992 diretto da Goran Sudžuka
 Paranoïa – cortometraggio del 1993 diretto da Frédéric Forestier e Stéphane Gateau
 Paranoja – cortometraggio del 1993 diretto da Tihomir Zarn
 Paranoia – cortometraggio del 1996 diretto da Robert Edwards
 Paranoia – cortometraggio del 2000 diretto da Peter Kocyla

Musica 
 Paranoia – singolo di Eiko Shimamiya del 2004
 Paranoia – singolo dei A Day to Remember del 2016
 Paranoia – singolo di Sangiovanni del 2020

 Paranoja – singolo di Nikolaj Noskov del 1999
 Paranoja – album di Nikolaj Noskov del 1999

Altro 
 Paranoia – gioco di ruolo